Pomnik Włodzimierza Lenina w Montpellier – pomnik Włodzimierza Lenina odsłonięty 18 sierpnia 2010 w centrum francuskiego miasta Montpellier.

Pomnik odsłonięto z inicjatywy radnego regionu Langwedocja-Roussillon Georges'a Frêche (ur. 1938), działacza lewicy, prowokatora kontrowersyjnych akcji społecznych, byłego burmistrza Montpellier i wykładowcy historii oraz prawa rzymskiego na lokalnym uniwersytecie. W 2007 wyrzucono go z Partii Socjalistycznej za rzekome szerzenie postaw rasistowskich, Frêche uznał bowiem że reprezentacja Francji w piłce nożnej liczy więcej obcokrajowców niż Francuzów.

Posąg Lenina ma trzy metry wysokości i wykonany jest z brązu. Autorem projektu jest François Cacheux (ur. 1923). Monument postawiono wbrew protestom części lokalnej społeczności – ma on być pierwszą realizacją szerszego założenia panteonu znaczących postaci XX wieku. Następne planowane przez Frêche'a do uwiecznienia postacie to: Mao Zedong, Józef Stalin, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Jean Jaurès, Nelson Mandela, Gamal Abdel Naser, Mahatma Gandhi i Golda Meir.

Przypisy

Bibliografia 
 Charles Bremner (The Times), Lenin wiecznie żywy we Francji, w: Głos Wielkopolski, 20.8.2010, s.14, ISSN 1898-3154
 http://www.polskatimes.pl/pap/296101,we-francuskim-montpellier-stawiaja-pomnik-leninowi,id,t.html?cookie=1 – artykuł (dostęp 15.10.2010)
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7952479/Montpellier-pays-tribute-to-Lenin.html – zdjęcie i artykuł (dostęp 15.10.2010)

Lenin, Montpellier
Komunizm
Montpellier
Montpellier
Montpellier